Cheatham House steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

 John E. Cheatham House, Missouri, NRHP-Nr. 93000550
 Mansfield Cheatham House, Tennessee, NRHP-Nr. 78002626